Drugie zawody Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2014 odbyły się we Einsiedeln. Konkurs indywidualny został rozegrany 9 sierpnia, natomiast kwalifikacje do konkursu indywidualnego 8 sierpnia. 

Zawodnicy po kwalifikacjach zostaną podzieleni na cztery grupy po dwunastu skoczków. Awans do drugiej serii konkursowej uzyska po sześciu najlepszych zawodników z każdej grupy. Do koncowej noty zawodnika będą wliczone noty za skoki w dwóch seriach konkursowych oraz serii kwalifikacyjnej. 
 Podział skoczków na grupy (według miejsc uzyskanych w kwalifikacjach):
 Grupa A: 45, 44, 37, 36, 29, 28, 21, 20, 13, 12, 5, 4;
 Grupa B: 46, 43, 38, 35, 30, 27, 22, 19, 14, 11, 6, 3;
 Grupa C: 47, 42, 39, 34, 31, 26, 23, 18, 15, 10, 7, 2;
 Grupa D: 48, 41, 40, 33, 32, 25, 24, 17, 16, 9, 8, 1.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Podział na grupy

Klasyfikacje po konkursach w Einsiedeln

Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix

Puchar Narodów

Bibliografia

Uwagi

Przypisy 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2014
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Einsiedeln
2014 w Szwajcarii